Dræbergople og giftgople er populærnavne for visse ribbegopler og nældecelledyr:
 Visse ribbegobler
 Amerikansk ribbegople (findes i danske farvande)
 Visse nældecelledyr
 Portugisisk orlogsmand
 Visse Cubozoa (Havhvepse)
 Chironex fleckeri
 Irukandji-gopler
 Carukia barnesi
 Malo kingi